Bjakow ist der Familienname folgender Personen: 

 Dmitri Bjakow (* 1978), kasachischer Fußballspieler 
 Iwan Iwanowitsch Bjakow (1944–2009), sowjetischer Biathlet